W Rumunii
 Vădurele – wieś w okręgu Neamț, w gminie Alexandru cel Bun
 Vădurele – wieś w okręgu Neamț, w gminie Cândești
 Vădurele – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Năpradea